Bundesliga 1971/1972 był to 9. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 14 sierpnia 1971 roku, a zakończył się 28 czerwca 1972. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obroniła Borussia Mönchengladbach. Nowym mistrzem Niemiec został Bayern Monachium, dla którego był to drugi tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Gerd Müller, który strzelił 40 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki spotkań

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
1971 w Niemczech
1972 w Niemczech